Het Lak (лакку маз, lakku maz) is een Nach-Dagestaanse taal, die wordt gesproken door de Laken.

Verspreiding
Het Lak is een van de 14 ambstalen van de Russische deelrepubliek Dagestan. De taal wordt gesproken door zo'n 120.000 mensen. Er zijn zeker zeven relatief homogene dialecten. De standaardtaal is gebaseerd op het dialect dat wordt gesproken in de stad Koemoech. De taal heeft veel woorden ontleend aan het Turks, het Perzisch en het Russisch. Er zijn in Dagestan een krant en een omroep die gebruikmaken van het Lak.

Klankleer

Schrift
Sinds 1938 wordt het Lak geschreven in het cyrillisch, ter vervanging van het Latijnse alfabet dat sinds 1928 in gebruik was. Daarvoor werd het Arabisch alfabet gebruikt.

Nach-Dagestaanse taalfamilie
Dagestan
Taal in de Kaukasus
Taal in Rusland